Готе́ль «Optima», колишній готель «Черкаси» — тризірковий готель в самісінькому центрі міста Черкас, розташований на Соборній площі.

Посилання 
 Готель «Черкаси» хочуть продати

Готелі Черкас
Тризіркові готелі України